Okręty US Navy o nazwie USS  "Phoebe":
 Pierwszy "Phoebe" (AMc-57) był trałowcem typu Phoebe, który był w służbie w latach 1941 - 1946.
 Drugi "Phoebe" (MSC-199) był trałowcem floty typu Bluebird, który był w służbie w latach 1955 - 1975.
Phoebe